"Pazos" pode ser:
 Pazos, sobrenome
 Pazos (distrito), no Peru
 Pazos de Borbén, município espanhol da Galícia

Ver também
 Passos

Desambiguações de topônimos